16. dynastie byla jednou ze staroegyptských královských dynastií řazených egyptology do historického období Druhé přechodné doby. Tato dynastie vládla Hornímu Egyptu po dobu sedmdesáti let v období ~1650–1580  př. n. l. Panovníci 16. dynastie, jejichž sídlo bylo v Thébách, vládli souběžně s hyksóskou 15. dynastií, která ovládala sever země z hlavního města Avaris.

Historický vývoj 

Thébští králové spravovali Horní Egypt přibližně od hranic s Nubií u ostrova Elefantina a 1. kataraktu až po střední Egypt poblíž města Abydos, kde se v období 1600–1650 př. n. l.  uvádí Abydosská dynastie. Ta pravděpodobně vznikla v období dobývání Memfis  Hyxosy a jejich postupem na jih a  ustavení vlády v Thébách.. Historie dynastie v Abydosu je datována do období 1650–1600 př. n. l.
Théby i Abydos byli  vazalové centrální vlády v Avaris. Hodnověrná údaje o této době chybí, nachází se pouze zlomky, ze kterých spíše vyplývají chaotické děje.

Panovníci v Thébách 

16. dynastie v Thébách  měla pokračování v 17. dynastii, v poslední fázi  Druhé přechodné doby a  znovuobnovení jednoty nástupem egyptské  18. dynastie.  
 Příklady:

Panovníci v Abydosu 
Identifikovaní panovníci v Abydosu  jsou uváděni v krátkém období jejich působení 1650–1600 př. n. l.

Vláda králů v Abydosu, která byla územně a chronologicky redukovaná, na dobu mezi roky ~1650–1600 postupně splynula s Thébskou dynastií v době vlády krále Bebiankha. Jeho aktivity jsou zaznamenány na stéle nalezené v Gebal Zeit  kde se nacházelo naleziště Galenitu sulfidu olovnatého. Několik staveb je uváděno i v nekropoli v Abydosu.

Poznámky

Reference

Literatura
Jürgen von Beckerath: Handbuch der ägyptischen Königsnamen, Münchner ägyptologische Studien, Heft 49, Mainz : P. von Zabern, 1999, SBN 3-8053-2591-6
Chris Bennet, A Genealogical Chronology of the Seventeenth Dynasty, Journal of the American Research Center in Egypt, Vol. 39 (2002), pp. 123–155
 K.S.B. Ryholt, The Political Situation in Egypt during the Second Intermediate Period c. 1800–1550 B.C. Carsten Niebuhr Institute Publications 20. Copenhagen
K. Ryholt, "The Turin King-List", Ägypten und Levante 14, 2004, pp. 135–155
 Daphna Ben-Tor:Sequence and chronology of second inetermediate royal-name scarabs based on excavated series from Egypt and the Levant, in: Marcel Marée, The second intermediat period, Leuven 2010

Externí odkazy 
 

 
Egyptské dynastie